AP o Ap puede referirse a:

Abreviaturas 
 Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento.
 Apiano (c. 95-c. 165), historiador romano.

Abreviaturas de topónimos 
 Andhra Pradesh, estado del sur de la India.
 Amapá, estado del extremo norte de Brasil.

Medicina 
 Anatomía patológica, rama de la medicina que se ocupa del estudio de las causas, desarrollo y consecuencias de las enfermedades.
 Arteria pulmonar, arteria por la cual la sangre pasa del ventrículo derecho a los pulmones, para ser oxigenada.
 Atención primaria; asistencia sanitaria esencial, puesta al alcance de todos los individuos y familias de una sociedad.
 Artritis psoriásica; afección inflamatoria de las articulaciones asociada a la psoriasis.

Deportes 
Alianza Petrolera; Club de Fútbol Colombiano

Siglas 
 Antes del Presente; escala de tiempo usada en arqueología, geología y otras disciplinas científicas como estándar para especificar cuándo ocurrió un evento en el pasado.
 Associated Press, agencia de noticias de Estados Unidos, fundada en 1846.
 Alianza del Pacífico, organización regional Latinoamericana compuesta por Chile, Colombia, México y Perú.
 AP (del inglés Armour Piercing, ‘perforador de blindaje’); tipo de proyectil de punta dura, habitualmente para artillería y cuyo grado de perforación se basa en su energía cinética.
 Access Point o punto de acceso inalámbrico; dispositivo que interconecta otros dispositivos para formar una red inalámbrica.
 Ala-pívot, una de las 5 posiciones de un equipo en una pista de baloncesto.
 Estrella Ap (estrella peculiar de tipo espectral A).

Siglas de partidos políticos 
 Acción Popular, del Perú.
 Alianza Pais, de Ecuador.
 Alianza Popular (desambiguación), varios partidos políticos.
 Partido Laborista Noruego (Arbeiderpartiet, en noruego).
 Avanzada Progresista, de Venezuela.

Siglas